Bupleurum aegaeum är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Heinz Rechinger. Bupleurum aegaeum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
aegaeum